Ра́де Ма́ркович (; 1921—2010) — югославский и сербский актёр театра и кино.

Биография и творчество 
Раде Маркович родился 14 октября 1921 года в Белграде. По окончании в 1939-м мужской гимназии поступил в Белградский университет, где учился вначале на инженерном, затем на философском факультете. В это же время он впервые познакомился с театральным искусством.

С 1942 года был участником актёрского объединения, которое позже вошло в состав Белградского драматического театра. С 1946 по 1949 год вместе с группой энтузиастов, репетировавших в здании Университета И. Коларака, состоял в любительской театральной студенческой труппе «Иво Лола Рибар», играл на сценах университетов, Молодёжного и Академического театров Белграда. В 1950—1952 и 1954—1966 гг. был видным актёром Белградского драматического театра. С 1959 года занялся театром профессионально. До 1961-го выходил на сцену Белградского драматического театра, затем выступал на сцене Национального театра драмы, в театральной компании «Ателье 212», в Югославском драматическом театре. Всего на сцене он создал более 200 ролей самого широкого диапазона в спектаклях классического и современного репертуара.

В кино Маркович дебютировал в 1948 году, сыграв в фильмах «Бессмертная молодость» (Бесмртна младост) режиссёра Воислава Нановича и «Софка» Радоша Новаковича. Играл в исторических фильмах: Нейбош в экранизации народной легенды «Волшебный меч» (1950), Стефан Малый в драме «Лжецарь» (1955). Актёрские удачи Марковича — это роли в фильмах «Шолая» (1955), «В чужом краю» (1957), «Радополье» (1963), «Девушка» (1965); все эти картины принесли актёру награды. В 1964 году он исполнил одну из своих лучших киноролей — Иво в фильме болгарского режиссёра Выло Радева «Похититель персиков» (Крадљивац бресака, 1964, Премия на IV фестивале болгарских фильмов, Варна).

В 1970—1990-е гг. снимался в телевизионных фильмах: детективах, фильмах о партизанах, военных драмах, комедиях. Исполнил главные роли в работах своего сына — кинорежиссёра Горана Марковича: «Национальный класс» (1979), «Мастера, мастера» (1980), «Натуральная оспа» (1982) и др. В 1987-м снялся в фильме известного итальянского кинорежиссёра Джулиано Монтальдо «Очки в золотой оправе». Как киноактёр был востребован вплоть до начала XXI века, снявшись в нескольких десятках фильмов у режиссёров разных поколений.

С 1981 года Раде Маркович преподавал в Академии художеств в Нови-Саде, а с 1997-го являлся профессором актёрского мастерства в Академии Брача Карича в Белграде. В августе 1989 года актёр получил премию «Славица» за общий вклад в югославское кино. В декабре 1998-го он был награждён Добричским перстнем за исполнение театральных ролей.

За свою шестидесятилетнюю актёрскую карьеру Маркович сыграл более 90 театральных персонажей, снялся более чем в 70 фильмах и более чем в 60 телевизионных пьесах и сериалах. Даже после выхода на пенсию вплоть до своей смерти он оставался верным театру.

Скончался 10 сентября 2010 года в возрасте 88 лет в кардиологическом отделении больницы в Забоке, Хорватия.

Личная жизнь 
С 1945 по 1964 год Маркович был женат на актрисе Оливере Маркович (в девичестве Джорджевич), которая родила от него сына Горана Марковича, ставшего актёром и режиссёром. Раде расстался с женой сразу после окончания съёмок фильма «Похититель персиков», в котором он снимался с Невеной Кокановой. В жизни, как и в сценарии, между ним и Невеной вспыхнула страстная любовь, которая продлилась в течение семи лет. За исполнение мужской и женской ролей в этом фильме Маркович и Коканова в 1964 году получили награды на болгарском кинофестивале «Золотая роза».

Награды 

 1956 — «Золотая арена» (за роль в фильме «Шолая», 1955, реж. Водзислав Нанович)
 1957 — «Серебряная арена» (за роль в фильме «В чужом краю», 1957, реж. Хосе Гэйл)
 1958 — Премия Стерии за актёрские достижения
 1963 — «Серебряная арена» (за роль в фильме «Радополье», 1963, реж. Столе Янкович)
 1964 — Премия на IV фестивале болгарских фильмов в Варне (за роль в фильме «Похититель персиков», 1964, реж. Выло Радев)
 1966 — Премия на кинофестивале в Нише (за роль в фильме «Девушка», 1965, реж. Младомир Джорджевич)
 1989 — премия «Славица» (ныне премия Павле Вуйсича) (за общий вклад в югославское кино)
 1998 — премия «Dobričin prsten» (за исполнение театральных ролей)
 2002 — Премия Стерии за актёрские достижения
 2005 — Статуэтка Йоакима Вуича

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 Савез драмских уметника Србије.
 Преминуо глумац Раде Марковић. „Политика“ 11. септембар 2010.
 Раде Марковић. Српско благо.